Аманда Кетцер і Лорі Макніл були чинними чемпіонками, але цього разу Макніл не брала участі. Кетцер грала в парі з Джессікою Стек, але в 1-му колі парі їх перемогли сестри Адріана і Антонелла Серра-Дзанетті.

Ай Суґіяма і Олена Татаркова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мелісса Міддлтон і Брі Ріппнер з рахунком 6–4, 2–6, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Kroger St. Jude International 2002
Тур WTA 2002